Turniej Czterech Narodów w Bangkoku 1999 — piłkarski turniej towarzyski rozegrany w 1999 w Bangkoku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Polski, Nowej Zelandii i Brazylii (a dokładniej, reprezentacja młodzieżowa tego kraju, dlatego mecze tej reprezentacji rozegrane na turnieju nie są uważane za oficjalne).

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju Czterech Narodów w Bangkoku 1999 została reprezentacja młodzieżowa Brazylii.

Uwagi

Przypisy 

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Tajlandii
1999 w piłce nożnej
1999 w Azji
Tajlandia w XX wieku